Amerikai Egyesült Államok
 Grand Rapids (Észak-Dakota)
 Grand Rapids (Michigan)
 Grand Rapids (Minnesota)
 Grand Rapids (Ohio)
 Grand Rapids (Oregon)
 Kanada
 Grand Rapids (Manitoba)